Sperka oder Šperka ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Sperka (1853–1932), deutscher Handschuhmacher und Politiker (SPD), MdR
 Peter Šperka (1955–2013), slowakischer Bergsteiger und Alpinist